Pirttijärvi kan syfta på:
Pirttijärvi, Övertorneå kommun, by i Övertorneå kommun, 
Pirttijärvi sameby
Bodträsk, Kalix kommun, by i nordöstra Kalix kommun. På finska: Pirttijärvi, 

Pirttijärvi kan syfta på bland annat ett antal insjöar i Sverige:

Pirttijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (7 ha)
Pirttijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (1,4 km²)
Pirttijärvi, Övertorneå kommun, by, sjö och koncessionssameby i Övertorneå kommun, 
Pirttijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741732-184278), sjö i Övertorneå kommun,  (4 ha)

Finland
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,93, long 25,72),  (31 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,65, long 26,88),  (91 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,62, long 26,58),  (1,5 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,37, long 27,02),  (41 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,02, long 28,83),  (5,5 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,98, long 27,50),  (1,9 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,77, long 27,50),  (50 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,03, long 30,22),  (86 ha)
 Pirttivesi,  (29 ha)
 Alimmainen Pirttijärvi,  (16 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax),  (2,1 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland),  (28 ha)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen),  (2,5 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland),  (1 km²)
 Pirttijärvi (sjö i Finland, Satakunta),  (8 ha)
 Ylimmäinen Pirttijärvi,  (11 ha)

Se även
Bodträsket (svensk motsvarighet)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn